Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2000–2001. De club uit de hoofdstad Londen nam voor de achtste opeenvolgende keer deel aan de Premier League, de hoogste afdeling van het Engelse profvoetbal, sinds de introductie (seizoen 1993–1994) van deze competitie.

Na de negende plaats in het voorafgaande seizoen eindigden The Hammers ditmaal als vijftiende in de eindrangschikking. De club verkocht een van de pijlers van het elftal, verdediger Rio Ferdinand, in het najaar aan Leeds United AFC. Manager Harry Redknapp, bezig aan zijn zevende seizoen bij West Ham United, diende zijn ontslag in op 9 mei 2001 na een conflict met voorzitter Terry Brown over het transferbeleid.

Hoewel  aanvankelijk de namen van Alan Curbishley, Steve McClaren en George Graham werden genoemd als potentiële opvolger viel de keuze van de clubleiding uiteindelijk op voormalig jeugdcoach Glenn Roeder.

Roeder was pas de negende manager in de clubhistorie van The Hammers. De voormalige verdediger van onder meer Queens Park Rangers en Newcastle United had eerder Gillingham en Watford als trainer onder zijn hoede. Hij maakte sinds twee jaar deel uit van de technische staf van West Ham en was dáárvoor assistent van de Engelse bondscoach Glenn Hoddle.

In het toernooi om de FA Cup verloor West Ham United in de kwartfinales van stadgenoot Tottenham Hotspur (2-3). In de strijd om de Football League Cup kwam de club niet verder dan de achtste finales. Sheffield Wednesday was daarin met 2-1 te sterk in Upton Park, nadat West Ham Utd eerder achtereenvolgens Walsall FC en Blackburn Rovers had uitgeschakeld.

Oud-international en verdediger Stuart Pearce werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Paolo Di Canio eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2000/01 onder leiding van trainer-coach Harry Redknapp.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2001
West Ham United